Halanonchus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Halanonchus i familjen Trefusiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tripyloididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Halanonchus